Sanday (Orkney), een eiland in Schotland dat deel uitmaakt van de Orkney-eilanden
Sanday (Binnen-Hebriden), een eiland in Schotland dat deel uitmaakt van de Buiten-Hebriden